Příjmení Hampl nosí více osobností:

 Alexandr Hampl (1912–1970) – český fotograf
 Antonín Hampl (1874–1942) – český sociálně demokratický politik
 František Hampl (spisovatel) (1901–1977) – český spisovatel a autor učebnic, prozaik, literární historik a kritik
 František Hampl (chemik) (* 1954) – český chemik a autor učebnic, zabývá se organickou chemií, farmakochemií
 František Hampl (chirurg) (* 1957) – slovenský lékař-chirurg
 Franz Hampl (1910–2000) – rakouský historik antiky
 Jan Hampl (agrochemik) (1895–1970) – český agrochemik
 Jan Hampl (fotograf) (1924–2003) – český fotograf a novinář
 Jiří Hampl – moravský heligonkář
 Jiří Václav Hampl (1929–2022) – český malíř, sochař a medailér
 Josef Hampl (1932–2019) – český grafik
 Josef Hampl (politik) (1849–1912) – český statkář a politik, poslanec Českého zemského sněmu
 Ladislav Hampl (* 1981) – český herec
 Lukáš Hampl (* 1973) – vrchní ředitel pro ekonomiku Ministerstva dopravy ČR
 Martin Hampl (1940–2022) – český ekonomický geograf
 Miloslav Hampl (1897–1974) – český matematik
 Mojmír Hampl (* 1975) – český ekonom a viceguvernér České národní banky
 Patricia Hampl (* 1946) – americká memoáristka a spisovatelka
 Petr Hampl (* 1943) – český grafik, malíř a restaurátor
 Petr Hampl (* 1969) – český sociolog
 Stephanie Hampl (* 1980) – německá operní zpěvačka
 Tomáš Hampl – český letecký analytik
 Václav Hampl (* 1962) – český fyziolog a bývalý rektor Univerzity Karlovy Praze
 Vladimír Hampl (* 1976) – český parazitolog
 Vojtěch Hampl – (1872–1944) český a československý politik, meziválečný senátor za KSČ
 Zbyněk Hampl (* 1988) – český hokejista
 Zdeněk „Hampejs“ Hampl (1929–1986) – český filolog, portugalista a brazilianista

Ženská podoba příjmení 
 Alice Hamplová – česká psycholožka managementu, manželka Václava Hampla
 Barbora Hamplová (* 1990) – česká modelka
 Dana Hamplová (* 1973) – česká socioložka
 Hana Hamplová Hovorková (* 1951) – česká fotografka
 Jana Zwyrtek Hamplová (* 1965) – česká politička a advokátka specializující se na oblast veřejné správy
 Ludmila Hamplová (* 1985) – česká novinářka
 Sylva Hamplová (* 1935) – česká romanistka

Podobné příjmení 
 Hampel

Jiný význam 
 hampl (panák) – v brněnském hantecu označení pro skleničku tvrdého alkoholu
 Kvasnička a Hampl – nakladatelství a knihkupectví založené v roce 1919 v Praze, zaniklo v roce 1949
 Stuart Hampl – postava z českého filmu Pane, vy jste vdova!

Bavorská příjmení
Česká příjmení